Anastasija Romanovna Zachar'ina (?-1560) – zarina russa
 Anastasija Nikolaevna Romanova (1901-1918) – granduchessa russa
 Anastasija Michajlovna Romanova (1860-1922) – granduchessa russa
 Anastasija Zagorujko, nata Romanova (1988) – biatleta russa
 Anastasija Olegovna Romanova (1991–) – sollevatrice russa